Blondie est un groupe de pop rock new-yorkais fondé dans les années 1970 ;
 Blondie est le premier album de ce groupe ;
 Blondie est un comic-strip américain distribué par le King Features Syndicate ;
  (1938) est une adaptation en film du comic-strip Blondie ;
  (2012) est un film suédois réalisé par Jesper Ganslandt ;
  est une série de télévision de 1957 ;
  est une série de télévision de 1968 ;
 Un blondie est un gâteau similaire à un brownie mais sans chocolat.

Voir aussi 
 Blondi
 
Homonymie de titre